Hrvatska:
Mala Vranovina, naselje u općini Topuskom
Velika Vranovina, naselje u općini Topuskom

BiH:
Vranovina (Bosanski Petrovac, BiH)
Vranovina (Foča, BiH)

Srbija:
Vranovina (Novi Pazar, Srbija)